Modo de produção
 Modo (filosofia)
Modo musical
Modo narrativo
Modo verbal

Desambiguação